Der Wahlkreis Oldenburg-Nord/West ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst die Stadtteile Alexandersfeld, Bloherfelde, Bornhorst, Bürgerfelde-Nord, Diedrichsfeld, Eversten, Etzhorn, Nadorst-Nord, Ofenerdiek, Ohmstede und Wechloy der Stadt Oldenburg (Oldenburg).

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Oldenburg-Nord/West acht Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Hanna Naber (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Lena Nzume (GRÜNE) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 63.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Oldenburg-Nord/West fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Hanna Naber (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Esther Niewerth-Baumann (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 63.

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| CDU
| 
| 28,1
| 23,8
|-
| SPD
| 
| 42,9
| 37,8
|-
| GRÜNE
| 
| 12,3
| 14,5
|-
| FDP
| 
| 7,6
| 8,3
|-
| DIE LINKE
| 
| 9,0
| 8,5
|-
| Alternative für Deutschland
|
|
| 4,4
|-
| BGE || || ||0,2
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,4
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,2
|-
| Die PARTEI || || ||0,7
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,7
|-
| Piratenpartei || || ||0,3
|-
| V-Partei³ || || ||0,2
|}

Die Wahlbeteiligung lag mit 64,7 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Oldenburg-Nord/West elf Parteien an. Davon haben sieben Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählter Abgeordneter war Jürgen Krogmann (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 63. Jürgen Krogmann wurde 2014 zum Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg gewählt und trat als Abgeordneter daraufhin zurück.

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 40,3
| 30,9
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 31,3
| 24,7
|-
|data-sort-value="4"| GRÜNE
| 
| 16,7
| 23,3
|-
|data-sort-value="3"| FDP
| 
| 2,9
| 10,9
|-
|data-sort-value="5"| DIE LINKE
| 
| 4,8
| 5,1
|-
|data-sort-value="20"| PIRATEN
| 
| 2,3
| 2,7
|-
|data-sort-value="12"| FREIE WÄHLER
| 
| 1,6
| 1,3
|-
|data-sort-value="14"| NPD || || ||0,5
|-
|data-sort-value="9"| DIE FREIHEIT Niedersachsen || || ||0,3
|-
|data-sort-value="16"| PBC || || ||0,1
|-
|data-sort-value="6"| Bündnis 21/RRP || || ||0,1
|}

Die Wahlbeteiligung betrug 61,6 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Oldenburg-Nord/West sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Jürgen Krogmann (SPD).

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| SPD
| 
| 39,0
| 31,7
|-
| CDU
| 
| 32,7
| 31,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| 
| 11,7
| 14,2
|-
| FDP
| 
| 6,1
| 9,8
|-
| Die Linke
| 
| 7,8
| 9,4
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| 
| 2,0
| 1,3
|-
| NPD
| 
| 0,7
| 0,8
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,3
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|}

Einzelnachweise 

Politik (Oldenburg (Oldb))